Leiber steht für:
 Leiber Group, ein deutsches Metallverarbeitungsunternehmen 
 Angehörige der ehemaligen königlich-bayerischen Leibgarde, siehe Königlich Bayerisches Infanterie-Leib-Regiment

Leiber ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Leiber (1808–1885), deutscher Jurist und badischer Beamter
 Bernard Leiber (* 1943), deutscher Schachspieler
 Bernfried Leiber (1919–2003), deutscher Kinderarzt sowie Hochschullehrer
 Christian Leiber (* um 1952), deutscher Archäologe
 Fritz Leiber (1910–1992), US-amerikanischer Schauspieler und Autor
 Fritz Leiber senior (1882–1949), US-amerikanischer Bühnen- und Filmschauspieler
 Fridolin Leiber (1842–1912), deutscher Maler
 Gottfried Leiber (1929–2021), deutscher Architekt, Stadtplaner und kommunaler Baubeamter
 Jerry Leiber (1933–2011), US-amerikanischer Songschreiber und Produzent, siehe Leiber/Stoller
 Judith Leiber (1921–2018), ungarisch-amerikanische Designerin von Luxus-Handtaschen
 Justin Leiber (1938–2016), US-amerikanischer Hochschullehrer und Schriftsteller
 Lila L. Leiber (* 1955), deutsche Grafikerin und Illustratorin
 Lukas Leiber (1896–1974), deutscher Forstbeamter
 Otto Leiber (1878–1958), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Robert Leiber (1887–1967), deutscher Theologe
 Rudolf Leiber (1896–1988), Polizeipräsident in Mannheim 1945–1962
 Svenja Leiber (* 1975), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Leib (Begriffsklärung)
 Laiber